Парк імені Івана Франка у Львові
 Парк імені Івана Франка у Хмельницькому

Див. також 
Франко Іван Якович

Урбаноніми Івана Франка